William Edwin Entzminger (25 de dezembro, 1859 - 11 de janeiro, 1930) foi um missionário batista norte-americano.

Biografia 
Foi assim como William Buck Bagby, Zachary Clay Taylor, Salomão Luiz Ginsburg, Eurico Alfredo Nelson e James Jackson Taylor, um dos seis missionários pioneiros no Brasil.

Em abril de 1891, casou-se com Maggie Grace Griffith.

O casal, enviado pela junta de missões estrangeiras da convenção batista do Sul dos Estados Unidos da América, sediada em Richmond, Virginia, chegou a Salvador (BA) em 11 de agosto de 1891. Acometido por febre amarela e malária, o casal pouco tempo depois foi para a cidade do Recife. Na capital pernambucana, onde morreram os filhos Margarida, em 1891, e William Junior, em 1894, o casal permaneceu durante mais de sete anos.

Em 1922, casou-se com a missionária Amélia Joyce.

Entzminger foi sepultado no Cemitério Municipal de Petrópolis.

Ligações externas 
Site Oficial Convenção Batista Brasileira
Baptist World Alliance
BaptistLife.Com

Batistas dos Estados Unidos
Missionários dos Estados Unidos
William, Entzminger